Baureihe 37 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'C der Deutschen Reichsbahn: 
 Baureihe 37.0-1: Preußische P 6
 Baureihe 37.1-2: PKP-Baureihe Oi1
 Baureihe 37.2: LBE G 6
 Baureihe 37.3: ČSD-Baureihe 344.0
 Baureihe 37.4: PKP-Baureihe  Oi101
 Baureihe 37.10: ehemalige Baureihe 24 nach dem EDV-Baureihenschema der Deutschen Reichsbahn von 1970